Comnena – figlia di Alessio I di Trebisonda, imperatrice consorte di Trebisonda come moglie di Andronico I

 Anna Comnena – storica e principessa bizantina
 Maria Comnena – moglie del Re di Gerusalemme Amalrico I
 Maria Comnena – figlia dell'Imperatore Manuele I Comneno
 Teodora Comnena (1134-1183) – principessa bizantina
 Teodora Comnena (1145-1185) – nobildonna bizantina
 Thamar Angelina Comnena Ducena – signora di Vonitsa e principessa di Taranto